Nordend (berg), een bertop in de Alpen tussen Zwitserland en Italië
Nordend (Berlijn), een wijk in Berlijn